

Musica 
 Mi tierra – album di Nino Bravo del 1972
 Mi tierra – album di Gloria Estefan del 1993
 Mi tierra – singolo di Gloria Estefan del 1993
 Mi tierra – album degli Spook and the Guay del 1998
 Mi tierra – singolo dei Ritmo Peligroso del 2013
 Mi tierra – singolo di Wendy Sulca del 2018

Riviste 
 Mi tierra – rivista spagnola del 1911